Haploskupina H může znamenat:

 Haploskupina H (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina H (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA